Plaats in Indonesië
 Tapus (Lingga Bayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tapus (Lembak), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tapus (Pampangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra